Световният еврейски конгрес (англ. World Jewish Congress, WJC) е международно обединение на еврейски организации с политическа цел - представителство на всички евреи от диаспората, т.е. извън Израел. Председател на организацията е Роналд Лаудер.

Организацията е създадена през 1936 г. в Женева, Швейцария. Представена е в Организацията на обединените нации, а седалището ѝ е в Ню Йорк. Поддържа офиси в Брюксел, Йерусалим, Париж, Москва, Буенос Айрес и Женева.

Еврейски организации
Организации в Ню Йорк